

Località
Il toponimo Restrepo può riferirsi a diverse località:

Restrepo, comune della Colombia nel Dipartimento di Meta
Restrepo, comune della Colombia nel Dipartimento di Valle del Cauca

Cinema
Restrepo - Inferno in Afghanistan (Restrepo), documentario del 2010 di Tim Hetherington & Sebastian Junger